Гао Тинъюй (род. 15 декабря 1997) — китайский конькобежец, победитель зимних Олимпийских игр 2022 года и бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года на дистанции 500 метров, серебряный призёр чемпионата мира 2020 года в командном спринте. 

В 2022 году Гао Тинъюй и Чжао Дань будут знаменосцами китайской делегации на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. 

На церемонии закрытия олимпийских игр вновь стал знаменосцем вместе Сюй Мэнтао которая выносила флаг сидя на плечах у партнера по команде. Так как необычный выход спортсменов на парад олимпийцев привлек к себе внимание Гао прокомментировал этот выход так: "Это была наша домашняя Олимпиада, поэтому мы хотели попасть под объективы камер не банально и Сюй предложила поднять её на плечи и выносить флаг так."

12 февраля того же года Гао Тиньюй выиграл золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине среди мужчин в конькобежном спорте на дистанции 500 м со временем 34,32 секунды и установил новый олимпийский рекорд  , став первым китайским спортсменом-мужчиной, выигравшим зимние Олимпийские игры в конькобежном спорте. чемпионате, а поскольку Китайская Народная Республика была признана Международным олимпийским комитетом в 1979 году, она стала первым спортсменом, завоевавшим золотую медаль на Олимпийских играх после того, как выступила в качестве знаменосца на церемонии открытия олимпийских игр (включая предыдущие Зимние Олимпийские игры и Летние Олимпийские игры, в которых участвовал Китай) .

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 Гао Тинъюй на speedskatingstats.com
 Гао Тинъюй на SchaatsStatistieken.nl

Конькобежцы Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года